Hunter est un mot signifiant chasseur en anglais.

Toponyme

Villes des États-Unis 
 Hunter, ville de l'Arkansas ;
 Hunter, ville du Kansas ;
 Hunter, ville du Minnesota ;
 Hunter, ville de l’État de New York ;
 Hunter, village de l’État de New York ;
 Hunter, ville du Dakota du Nord ;
 Hunter, ville de l'Ohio ;
 Hunter, ville de l'Oklahoma ;
 Hunter, ville du Tennessee ;
 Hunter, ville du Wisconsin.

Divers 
  ;
 Hunter River, fleuve australien de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Hunter River, village de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada ;
 Vallée Hunter, région de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Mont Hunter, mont en Alaska ;
 Pic Hunter, au Texas ;
 Rivière Hunter sur l'Île-du-Prince-Édouard au Canada ;
 Rivière Hunter, cours d'eau dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 
 
 Alberta Hunter (1895-1984), chanteuse de blues américaine ;
 Andrew Hunter (1977-), joueur anglo-australien de volley-ball ;
 Angela Hunter (1972-), coureuse cycliste britannique ;
 Bill Hunter (1940-2011), acteur australien ;
 Brandon Hunter (1980-), joueur américain de basket-ball ;
 C. J. Hunter (1968-2021), athlète américain lanceur de poids et entraîneur ;
 Catfish Hunter (1946-1999), lanceur de baseball professionnel américain ;
 Charles Hunter (1876-1906), compositeur américain de musique ragtime ;
 Chris Hunter (1984-), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Dale Hunter (1960-), ancien joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dario Hunter (1983-), rabbin américain ;
  (1958-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 David Hunter (1802–1886), général de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Demon Hunter, groupe de Death metal chrétien ;
 Dylan Hunter (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Edward Hunter (1793-1883), Président des évêques mormons ;
 Evan Hunter (1926–2005), auteur et scénariste américain, plus connu sous son nom de plume Ed McBain ;
 Glenn Hunter (1894-1945), acteur américain ;
 Heather Hunter (1969-), actrice pornographique et chanteuse américaine ;
 Howard W. Hunter (1907-1995), président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
 Holly Hunter (1958–), actrice américaine ;
 Ian Hunter (1939-), chanteur du groupe Mott the Hoople ;
 Ivory Joe Hunter (1914-1974), chanteur, compositeur et pianiste américain de rhythm and blues ;
 James Hunter (1962-), chanteur de blues britannique ;
 Jo Hunter (1991-), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 
 Kim Hunter (1922-2002), actrice américaine ;
 Leslie Hunter (1877-1931), peintre écossais ;
 Lindsey Hunter (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Lou Hunter (1899-1984), un joueur américain de rugby à XV double champion olympique en 1920 et 1924 ;
 Mark Hunter (1962-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mary Young Hunter (1872-1947), peintre néo-zélandaise ;
 Mercy Hunter (1910-1989), artiste, calligraphe et enseignante nord-irlandaise ;
 Meredith Hunter (1951-1969), étudiant afro-américain de 18 ans tué au cours du festival de musique d'Altamont pendant un concert des Rolling Stones ;
 Mitzie Hunter (1971-), femme politique provinciale canadienne ;
 Neilia Hunter (1942-1972), professeure des écoles américaine, première épouse de Joe Biden ;
 Nicki Hunter (1979-), actrice pornographique américaine ;
 Norman Hunter (1943-2020), footballeur anglais ;
 Raoul Hunter (1926-2018), sculpteur et caricaturiste canadien ;
 Rita Hunter (1933-2001), chanteuse britannique d'opéra ;
 
 Sophie Hunter (1978-), metteuse en scène britannique d'opéra et de théâtre d'avant-garde ;
 Stephen Hunter (1946-), écrivain américain ;
 Stephen Hunter (1968-), acteur néo-zélandais ; 
 Steve Hunter (1948-), guitariste de rock américain ;
 Steven Hunter (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Thomas Hunter (1932-2017), acteur et scénariste américain ;
 Tommy Hunter (1986-), lanceur américain de baseball ;
 Trent Hunter (1980-), joueur canadien de hockey sur glace ;

Prénom

Pseudonyme 

 Ken Hunter (1954-), pseudonyme du chanteur italien Ken Laszlo ;
 Tab Hunter (1931-2018), acteur américain.

Culture

Manga et bande dessinée 

 City Hunter, un manga de Tsukasa Hōjō ;
 Hunter × Hunter, un manga de Yoshihiro Togashi ;
 Hunter, un manhwa ;
 Rip Hunter, un personnage de DC Comics.

Jeux vidéo 

 Silent Hunter, une série de jeux vidéo ;
 Silent Hunter, le premier titre de la série.
 Monster Hunter, un jeu vidéo ;
 Hunter, un jeu de tir à la troisième personne sur Amiga, l'ancêtre de GTA en 3D sortie en 1991 ;
 Les Hunters sont des créatures de l'univers Halo ;
 Les Hunters sont également des créatures créées par la multinationale Umbrella dans le premier opus de la série Resident Evil ;
 Le Hunter est un hélicoptère de combat de l'univers de la série Grand Theft Auto ;
 Le Hunter est un véhicule d’infanterie utilisé par L’OTAN dans ARMA III.

Télévision

Téléfilm 

 , téléfilm américain de  sorti en 1973 ;
 , titre original de Rick Hunter - Retour en force, téléfilm américain diffusée en 2003.

Séries télévisées 

 , titre original de Rick Hunter, série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 Hunter, série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée australienne diffusée de  à  sur  ;
 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 Bogan Hunters, série télévisée australienne diffusée du  au  sur 7mate et en Nouvelle-Zélande sur TV2 à partir du  :
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .
 Hunters, série télévisée américaine diffusée à partir du  sur Amazon Video ;
 Hunter, chef du Bad Batch apparaissant dans les séries télévisées Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: The Bad Batch.

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 2015 ;
 , film australien de Daniel Nettheim sorti en 2010 ;
  (), film germano-iranien de Rafi Pitts sorti en 2011.

Musique

Groupe 

 , groupe polonais de metal ;
 , super-groupe canadien de punk hard core, renommé en Cunter en 2011 ;
 , rappeur australien.

Album 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album des  sorti en 1995.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album Homogenic sorti le  ;
 Hunter, single de  présente sur l'album  sorti le .

Équitation 

 Le hunter est une discipline d'équitation ;
 Hunter (cheval) désigne tout cheval utilisé pour la chasse sur les îles britanniques ;
 Le Hunter irlandais  est une race de chevaux.

Navires 
 , différents navires de la Royal Navy

Autres 

 Hawker Hunter : un avion de chasse britannique ;
 La maladie de Hunter, touche uniquement les garçons ;
 La Glossite de Hunter, inflammation de la langue ;
 Hunter Boot Ltd est une marque commerciale d'un fabricant de bottes (Écosse) ;
 Hunter Industries est une marque commerciale d'un fabricant de produits destinés à l'arrosage automatique (Californie).

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom masculin
Prénom américain